Teine hat folgende Bedeutungen:

 Teine (Berg), Berg auf Hokkaidō, Japan
 Teine-ku (Sapporo), Stadtbezirk von Sapporo, Japan
 Sapporo Teine, Wintersportgebiet und Vergnügungspark in Sapporo
 Bahnhof Teine, Bahnhof in Sapporo